Karl Rudberg kan syfta på:

* Karl Rudberg (1852–1923), svensk läkare
 Karl Rudberg (1886–1961), svensk sjömilitär